286162 Tatarka – asteroide della fascia principale
 Tatarka – cantante russa 
 Tatarka – fiume della Siberia